Questa lista elenca le gallerie stradali presenti in Veneto sulle strade statali. La lista comprende gallerie fino ad una lunghezza di 500 metri.

Note

Bibliografia 

Trafori stradali in Italia